Le mot séminaire vient du latin seminarium, « pépinière », de la racine semin-, « graine, principe vital ».

Religion 
 Le séminaire dans l'Église catholique :
 le grand séminaire est l'institution et le lieu de formation des prêtres, définie par le concile de Trente ;
 le petit séminaire est une école de niveau secondaire (collège, lycée) qui forme aussi bien des futurs séminaristes du grand séminaire que des élèves qui resteront laïcs.

 Le séminaire dans d'autres religions :
 d'autres Églises chrétiennes nomment séminaire, à l'exemple de l'Église catholique, les institutions qui forment leurs ministres (prêtres ou pasteurs). On parle donc de séminaire orthodoxe, séminaire anglican, ou séminaire protestant ou évangélique. Dans les églises évangéliques, l’expression institut de théologie évangélique est davantage utilisée. ;
 les Juifs emploient eux-mêmes les expressions « séminaire rabbinique », pour désigner leurs institutions d'enseignement rabbinique ;
 par extension, on appelle aussi séminaires les institutions qui forment les prêtres de diverses religions organisées : bouddhistes, taoïstes, etc.

Enseignement 
 Un séminaire est une réunion de travail intellectuel en petit groupe, généralement dans un but d'enseignement.

Psychanalyse 
 Jacques Lacan a organisé la transmission orale de son savoir psychanalytique sous forme de « séminaires ». Par la suite, des groupes de travail et de recherches psychanalytiques se nomment également séminaires.

Entreprise 
Le mot, né dans le monde universitaire, a été repris dans une perspective de management pour donner du prestige à toutes sortes de réunions commerciales ou professionnelles. Ils sont souvent désignés comme "séminaires d'entreprise" ou "séminaires professionnels". Ces réunions se déroulent souvent dans des lieux touristiques, à l'étranger ou dans des stations de sport, ou balnéaire. Pouvant durer d'une demi-journée à une semaine, ces réunions font souvent l'objet de moments plus ludiques, en journée ou en soirée.

Un séminaire comprend généralement une plénière, étape durant laquelle les orateurs se succèdent, présentant de manière descendante à l'ensemble de l'assemblée les informations passées et à venir. Ces informations peuvent concerner, entre autres, des points organisationnels, des nouveautés ou des objectifs.

On peut distinguer :
les séminaires de motivation, aussi appelés , dont les activités s'organisent sous forme de challenges ;
les séminaires de récompense souvent axés sur des activités de prestige.

Œuvres de fiction 

 Le Séminaire (The Convention), deuxième épisode de la saison 3 de The Office diffusé en 2006 ;
 Le Séminaire, film français de Charles Némès sorti en 2009 ;
 Le Séminaire, sixième épisode de la saison 6 de Camping Paradis diffusé en 2015.

Divers 
 Les jardins du Séminaire, situés à Prague (République Tchèque).
 le Séminaire Max Reinhardt, une école d'art dramatique autrichienne
 Séminaire (catholicisme)

Voir aussi 
 
 Psychologie du travail et des organisations

Notes et références